Hoagland – census-designated place dell'Indiana, negli Stati Uniti d'America
 Hoagland  – unincorporated community dell'Ohio, negli Stati Uniti d'America

 Peter Hoagland – politico statunitense